Ollinjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ollinjärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (4,5 ha)
Ollinjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn